«Top Gear» — автомобильный журнал, который издается «BBC Worldwide», назван в честь телевизионной передачи «Top Gear» 1977 года. Первый выпуск вышел в октябре [1993 году].

Ведущие передачи — Ричард Хаммонд, Джеймс Мэй и Джереми Кларксон — постоянно пишут статьи для журнала. А гонщик Стиг так же как и в передаче проводит тесты автомобилей.

Содержание журнала 
 Тесты новых автомобилей.
 Обзор новых концепт-каров.
 Письма читателей.
 Колонка Джереми Кларксона.
 Колонка Ричарда Хаммонда.
 Колонка Джеймса Мэя.
 Колонки других автомобильных обозревателей.
 Интервью со звёздами.
 Обзор новинок.
 Рассказы о гоночных автомобилях.
 Статьи об испытаниях машин в различных условиях.
 Каталог автомобилей.

Машина года 
 1997: Ford Puma
 1998: Ford Focus
 2000: Fiat Multipla
 2002: Range Rover
 2003: Jaguar XJ
 2004: Nissan 350Z
 2005: Toyota Aygo и Bugatti Veyron
 2006: Jaguar XK
 2007: Subaru Legacy, Ford Mondeo и Audi R8
 2008: Volkswagen Scirocco
 2009: Ferrari 458 Italia
 2010: Citroën DS3
 2011: Range Rover Evoque
 2012: Toyota GT86
 2013: Ford Fiesta ST
 2014: BMW i8
 2015: Ford Focus RS

Суперкар года 
 2006: Ferrari 599 GTB Fiorano
 2007: Nissan GT-R
 2008: Chevrolet Corvette C6 ZR1
 2009: Ferrari 458 Italia
 2010: Koenigsegg Agera
 2011: Lamborghini Aventador
 2012: Ferrari F12 Berlinetta
 2013: Ferrari 458 Speciale
 2014: Lamborghini Huracán
 2015: Ferrari 488 GTB

Автомобиль десятилетия 
 2010: Bugatti Veyron

Человек года 
 2007: Льюис Хэмилтон, Питер Робертс, Колин Макрэй, Стив Фоссетт, Дарио Франкитти, Лука Де Мео, Ангела Меркель, Майкл Бэй.
 2009: Харухико Танахаси, Себастьян Лёб, Фердинанд Пих, Волкер Морхивергер, Росс Браун, Дженсон Баттон, Барак Обама, Марк Ллойд (британский дизайнер Citroën).

Тираж 
По лицензии журнал выходит в следующих странах: Китай, Чехия, Греция, Филиппины, Индонезия, Южная Корея, Россия, Нидерланды, Новая Зеландия, Таиланд, Индия, Румыния, Швеция и несколько раз в Малайзии и в Сингапуре. 7 мая 2007 года журнал был выпущен в Болгарии, 16 ноября 2007 года в Италии, 14 февраля 2008 года в Польше. В Австралии журнал издаётся с июня 2008 года, а в Гонконге с октября 2008 года.

Самые большие тиражи журнала выходят в следующих странах — Великобритания, после года продаж в России и Польше.

В январе 2010 года у журнала Top Gear вышел юбилейный 200-й выпуск.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Top Gear»
 Журнал на сайте «Top Gear»

Мужские журналы
Автомобильные журналы
Журналы России по алфавиту
Top Gear